

Костел знаходиться в історичному центрі м.Люблін, на вулиці Краківське Передмістя

Архітектура 
{{Пишу}}.Костел Святого Духа був реконструйований в 1602-1608 роках за проектом архітектора Ян Кангерля в стилі ренесансу. Алтар  із полуциркульною апсидою було добудовано до однонефної будівлі.Вівтар та каплиці  декоровані штукатурним орнаментом.

Римсько-католицькі храми